Sviatoslav Igorevitch Khalizov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Leningrad en RSFSR - mort le  à Saint-Pétersbourg en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace  devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 

En 1980, il commence sa carrière au HK CSKA Moscou dans le championnat d'URSS. Il remporte deux titres avec le club de l'armée remporte puis rejoint le SKA Leningrad. Dans les années 1990, il évolue en Allemagne. Il met un terme à sa carrière en 2008.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe d'URSS au niveau international. Il compte neuf sélections. Il s'est battu avec le gardien de but Dominik Hašek lors d'un match contre la Tchécoslovaquie. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1980-1981|| CSKA Moscou|| URSS|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 1981-1982|| CSKA Moscou|| URSS || 8|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|- 
| 1982-1983|| SKA Leningrad || URSS || 35|| 2|| 6|| 8|| 19|| || || || || 
|-
| 1983-1984|| SKA Leningrad || URSS || 43|| 3|| 11|| 14|| 32|| || || || || 
|- 
| 1984-1985|| SKA Leningrad || URSS || 44|| 5|| 3|| 8|| 30|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| SKA Leningrad|| URSS || 36|| 4|| 4|| 8|| 26|| || || || || 
|- 
| 1986-1987|| SKA Leningrad || URSS || 27|| 3|| 4|| 7|| 24|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| SKA Leningrad || URSS || 44|| 7|| 13|| 20|| 52|| || || || || 
|- 
| 1988-1989|| SKA Leningrad|| URSS || 43|| 9|| 7|| 16|| 28|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| Weisswasser PEV|| Bundesliga || --|| --|| --|| --|| --|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|- 
| 1991-1992|| Weisswasser PEV|| Bundesliga || 17|| 2|| 6|| 8|| 30|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Weisswasser ES|| Bundesliga || 40|| 12|| 25|| 37|| 45|| || || || || 
|- 
| 1993-1994|| Weisswasser ES|| 2.bundesliga|| 44|| 11|| 14|| 25|| 74|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| EHC Waldkraiburg || 2.bundesliga || 3|| 1|| 3|| 4|| 4|| || || || || 
|- 
| 1996-1997|| EHC Waldkraiburg || 2.bundesliga || 16|| 6|| 11|| 17|| 30|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga || 12|| 2|| 2|| 4|| 12|| || || || || 
|- 
| 1997-1998|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 46|| 0|| 2|| 2|| 26|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 39|| 1|| 6|| 7|| 22|| --|| --|| --|| --|| --

Statistiques internationales 

|1983||align="left"|Championnat du monde junior || || || || || ||align="left"| Médaille d'or
|-
|1989||align="left"|Championnat du monde || 4|| 0|| 0|| 0|| 2||align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en  octobre 1971
Décès en juin 2010
Décès à 38 ans
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Champion du monde de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace